Баденский договор — мирный договор, завершивший военное противостояние Франции и Священной Римской империей, которые находились в состоянии войны за испанское наследство.

Был подписан 7 сентября 1714 года в Бадене и являлся дополнением к Утрехтскому и Раштаттскому мирным договорам, по которым император Карл VI признавал условия Утрехтского мира со стороны монархии Габсбургов. По Баденскому договору были утверждены формально отсутствующие условия договора между Францией и священной Римской империей, и он завершил последние из конфликтов войны за испанское наследство.

 По договору Австрия получала Южные Нидерланды и испанские владения в Италии, то есть Неаполь (без Сицилии, отошедшей к Савойе), Милан, Мантую и Сардинию.
 Договор позволил Франции сохранить за собой Эльзас и передал Австрии земли на восточном берегу Рейна (Брайсгау).
 Курфюрсты Баварии и Кёльна восстановили свои территории и своё положение.
 Император Карл VI сохранил титул короля Испании и права на наследование испанского трона, однако фактически это не имело значения, так как власть в Испании уже получил Филипп V.

Ссылки 
 1911 Encyclopedia — Утрехтский договор в Энциклопедии Британника 1911 года

Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Франции
Международные договоры Австрии
1714 год
Война за испанское наследство
Договоры по алфавиту